Oberhausen ist der Name folgender Kommunen in

Bayern:
 Oberhausen (bei Neuburg/Donau), Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Oberhausen (bei Peißenberg), Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau

Nordrhein-Westfalen:
 Oberhausen, kreisfreie Stadt

Rheinland-Pfalz:
 Oberhausen an der Appel, Gemeinde im Donnersbergkreis
 Oberhausen an der Nahe, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Oberhausen bei Kirn, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Oberhausen (bei Bad Bergzabern), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße

Gemeindeteile in

Baden-Württemberg:
 Oberhausen (Bodelshausen), Weiler der Gemeinde Bodelshausen im Landkreis Tübingen
 Oberhausen (Hausen am Tann), Einzelgehöft der Gemeinde Hausen am Tann im Zollernalbkreis
 Oberhausen (Lichtenstein), ehemals selbstständiger Ortsteil der Gemeinde Lichtenstein (Württemberg), Landkreis Reutlingen
 Oberhausen (Oberhausen-Rheinhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Landkreis Karlsruhe
 Oberhausen (Rechberghausen), Ortsteil der Gemeinde Rechberghausen, Landkreis Göppingen
 Oberhausen (Rheinhausen), Ortsteil der Gemeinde Rheinhausen (Breisgau), Landkreis Emmendingen

Bayern:
 Augsburg-Oberhausen, Stadtteil von Augsburg
 Oberhausen (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech
 Oberhausen (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Oberhausen (Hausen), ehemalige Gemeinde, gehört zu Hausen, Landkreis Miltenberg
 Oberhausen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Oberhausen (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau
 Oberhausen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oberhausen (Riedenheim), Ortsteil der Gemeinde Riedenheim, Landkreis Würzburg
 Oberhausen (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein
 Oberhausen (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm

Nordrhein-Westfalen:
 Oberhausen (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Oberhausen (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Oberhausen (Schleiden), Ortsteil der Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen

Rheinland-Pfalz:
 Oberhausen (Dreikirchen), Ortsteil der Gemeinde Dreikirchen, Westerwaldkreis
 Oberhausen (Friesenhagen), Ortsteil der Gemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Oberhausen (Wallhalben), Ortsteil der Gemeinde Wallhalben, Landkreis Südwestpfalz

Belgien:
 Oberhausen (Burg-Reuland), Dorf in der Gemeinde Burg-Reuland

Österreich:
 Oberhausen (Gemeinde Groß-Enzersdorf), Niederösterreich
 Oberhausen (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land
 Honschaft Oberhausen, ehemalige Honschaft im Kirchspiel Bensberg im Amt Porz

Oberhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Oberhausen (1927–1997), deutscher Physiker und Mediziner
 Volker Oberhausen (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Oberhausen steht ferner für:
 106.2 Radio Oberhausen, Lokalradio
 Schloss Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Oberhausen (Bayerisch Gmain), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Hohenzollern Typ Oberhausen
 Oberhaus (Begriffsklärung)
 Obernhausen
 Obershausen
 Obertshausen